De Grand Prix-wegrace van Spanje 2014 was de vierde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2014. De race werd verreden op 4 mei 2014 op het Circuito Permanente de Jerez nabij Jerez de la Frontera, Spanje.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2014
Spanje